Ассирийский алфавит может означать:
 
  (Ашури) — старая каллиграфия еврейского алфавита, упоминаемая в Талмуде
 Сирийское письмо